Een Tsjechische gemeente:
 Rovensko pod Troskami
 Rovensko (okres Šumperk)
 Een Slowaakse gemeente:
 Rovensko (Slowakije)